Der Ausdruck genetisch steht für die zeitliche Entwicklung voneinander durch Vererbung von Merkmalen und Eigenschaften abhängiger Elemente. Er bezeichnet:

in der Biologie und Medizin eine Verwandtschaft von Lebewesen, siehe Genetik und Gentechnisch veränderter Organismus
in der Informatik ein Optimierungsverfahren, siehe Genetischer Algorithmus
in der Landwirtschaft eine Kategorie, in der sich Lebensmittel verändern lassen, siehe Gentechnisch verändertes Lebensmittel
in der Linguistik die Verwandtschaft von Sprachen, siehe Genetische Verwandtschaft (Linguistik)
in der Didaktik eine Unterrichtsmethode, siehe Genetischer Unterricht
in der Literaturwissenschaft eine Art der Verwandtschaft von Texten und ihrer Vorstufen, siehe critique génétique (Textgenetik)
in der Geologie die Genese, also die Entstehung von Gesteinen, betreffende Prozesse und Merkmale

Siehe auch: